Het ATP-toernooi van Indianapolis 1997 (met de officiële naam RCA Championships) vond plaats van 11 tot en met 17 augustus 1997. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta